Saint Hubert désigne plusieurs saints chrétiens :

 Hubert de Liège (° entre 656 et 658, †727), évêque des diocèses de  Tongres et de Maastricht dont il transféra le siège à Liège ; fêté le 30 mai en France et le 3 novembre en Orient et en Belgique. 
 Hubert de Brétigny († vers 714),  ou Hugbert, moine à Brétigny (Britannicum) près de Noyon en Picardie ; fêté le 30 mai.

Références